Schicksalswende ist der Titel folgender Filme:

 Schicksalswende, Stummfilm aus dem Jahr 1915
 Schicksalswende, Teil 4 von Fridericus Rex (1921/22)
 Schicksalswende, Alternativtitel von Die Entlassung